Jonas Strifler (Schwetzingen, 1990. január 30. –) német labdarúgó, az Arminia Bielefeld hátvédje.

További információk 
Jonas Striftler adatlapja a transfermarkt.de oldalon

1990-ben született személyek
Német labdarúgók
A TSG 1899 Hoffenheim labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim II labdarúgói
A Dynamo Dresden labdarúgói
Az Alemannia Aachen labdarúgói
A Wacker Burghausen labdarúgói
Az Arminia Bielefeld labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek